Grænafjall kan syfta på följande platser:

Island 

 Grænafjall (berg i Island, lat 64,21, long -17,39), Suðurland, 
 Grænafjall (berg i Island, lat 63,99, long -18,79), Suðurland, 

Robotskapade Islandförgreningar